Алексей Алексеевич Марков  (1847—1893) — русский судебный деятель-;  и .

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге  года. Его отец, Алексей Иванович Марков (20.05.1794—29.03.1869).

В 1866 году окончил Императорское училище правоведения. В течение четырёх лет был вольноприходящим Академии художеств, где получил несколько медалей за работы по натурному классу. 

В 1871—1875 годах состоял товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда А. Ф. Кони. С 1876 года — прокурор Калишского, а затем Варшавского окружного суда в Царстве Польском. В 1881—1885 годах товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1885 году был назначен товарищем обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената. С 1890 года был председателем департамента Варшавской судебной палаты.

А. А. Марков опубликовал ряд статей, посвященных проблемам организации и деятельности суда без участия присяжных заседателей и об обжаловании приговоров оправданными подсудимыми, однако отдельных монографических изданий не имел. Был членом Санкт-Петербургского юридического общества.

Также он писал стихи, картины и этюды. В 1889 году был участником выставки Академии художеств.

Умер  года. В январе 1894 года в залах Общества поощрения художеств была устроена посмертная выставка его художественных произведений, на которой было представлено 450 этюдов и рисунков А. А. Маркова. Посмертно был издан его сборник: Стихотворения и рисунки (Санкт-Петербург: тип. А. С. Суворина, 1895).

Примечания

Литература 
 
 
 Сырых В. М. Правовая наука и юридическая идеология России. Т. 1. — Москва, 2009.

Выпускники Императорского училища правоведения
Прокуроры Российской империи